Lozania är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lozania ingår i familjen Lacistemataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Lozania